Jõetaguse – wieś w Estonii, w gminie Kadrina, w prowincji Lääne Viru.
 Jõetaguse − wieś w Estonii, w gminie Mäetaguse, w prowincji Virumaa Wschodnia.